Лас Перлитас има више значења:

 Лас Перлитас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Перлитас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Перлитас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Перлитас (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Перлитас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Перлитас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику